En la mitología griega, Tésproto (griego antiguo: Θεσπρωτός) puede referirse a dos individuos: 

 Tésproto, un príncipe arcadio, uno de los 50 hijos del impío rey Licaón, ya sea por la náyade Cyllene,  Nonacris  o por una mujer desconocida. Era el héroe epónimo de Tesprotia. Su hijo era Ámbrax epónimo de Ambracia. Se contaba que Tesproto y sus hermanos eran los más nefastos y despreocupados de entre todos los humanos. Para probarlos, Zeus los visitó en forma de campesino. Mezclaron las entrañas de un niño en la comida del dios, tras lo cual, enfurecido, el rey de los dioses arrojó la comida sobre la mesa. Tesproto fue asesinado, junto con sus hermanos y su padre, por un rayo del dios. 
 Tésproto, rey del país del lago Avernus, relacionado con el mito de Atreo y Tiestes. Este último huyó a Tésproto después de que su hermano matara a sus hijos pequeños. Más tarde, Atreo conoció a Pelopia, hija de Thyestes, y pensando que la niña era la hija de Tésproto, le pidió al rey que se la diera en matrimonio.

Referencias

Bibliografía 

 Apollodorus, The Library with an English Translation by Sir James George Frazer, F.B.A., F.R.S. in 2 Volumes, Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1921. . Online version at the Perseus Digital Library. Greek text available from the same website.
 Dionysus of Halicarnassus, Roman Antiquities. English translation by Earnest Cary in the Loeb Classical Library, 7 volumes. Harvard University Press, 1937-1950. Online version at Bill Thayer's Web Site
 Dionysius of Halicarnassus, Antiquitatum Romanarum quae supersunt, Vol I-IV. . Karl Jacoby. In Aedibus B.G. Teubneri. Leipzig. 1885. Greek text available at the Perseus Digital Library.
 Gaius Julius Hyginus, Fabulae from The Myths of Hyginus translated and edited by Mary Grant. University of Kansas Publications in Humanistic Studies. Online version at the Topos Text Project.
 Pausanias, Description of Greece with an English Translation by W.H.S. Jones, Litt.D., and H.A. Ormerod, M.A., in 4 Volumes. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1918. ISBN 0-674-99328-4. Online version at the Perseus Digital Library
 Pausanias, Graeciae Descriptio. 3 vols. Leipzig, Teubner. 1903.  Greek text available at the Perseus Digital Library.
 Who's Who in Classical Mythology  By Michael Grant, John Hazel

Mitología griega de Épiro
Personajes de la mitología griega